Зу́-ль-Ка́рнайн ( — «обладатель двух рогов», «двурогий») — праведник и великий царь, воздвигший стену, защищающую от народов Яджудж и Маджудж. Имя Зу-ль-Карнайн четырежды упомянуто в восемнадцатой суре Корана.

Имя и прототип 
Зу-ль-Карнайн в переводе с арабского означает «обладающий двумя рогами». Точное толкование имени Зу-ль-Карнайна неизвестно. Одни называют «рогами солнца» восток и запад, другие объясняют это тем, что он владел Румом и Персией, третьи наличием на его лбу рожек или шишек.

Согласно некоторым преданиям, имя Зу-ль-Карнайна было «Искандер», из-за чего его обычно отождествляли с Александром Македонским («Искандером Двурогим»), который к тому же был изображён на монетах как воплощение рогатого бога Зевса-Амона. Другие видят прототип Зу-ль-Карнайна в Кире Великом или Соломоне; некоторые современные исследователи считают, что прототипом мог быть даже византийский император Ираклий I.

Все комментаторы сходятся в том, что Зу-ль-Карнайн был великим царём, предполагая, что им мог быть персидский царь Дарий, лахмидский царь аль-Мунзир, йеменский царь аль-Акран («рогатый») или другие. Некоторые историки (аль-Куртуби, ат-Табари, Ибн Асир) утверждали, что Зу-ль-Карнайн жил во времена пророка Ибрахима (Авраама) и даже совершил вместе с ним паломничество в Мекку.

Завоевания Зу-ль-Карнайна 
Зу-ль-Карнайн проповедовал веру в единого Бога и призывал другие народы следовать законам Аллаха. Аллах даровал ему великую власть и он воевал против язычников, завоевав при этом большие территории в Европе и Азии.

В то же время, Коран приписывает Зу-ль-Карнайну подвиги, которых не было у Александра (например, войны с Яджудж и Маджудж или суд, устроенный над жителями земель, где солнце «закатывается в источник зловонный»). Зу-ль-Карнайн выступил против варварских племен Яджудж и Маджудж, которые творили нечестие по отношению к другим народам. Зу-ль-Карнайн построил между двумя горами стену, а щели между блоками залил расплавленным железом. Это не та стена, которую сегодня называют Великой китайской стеной. Незадолго до дня Страшного суда Яджудж и Маджудж должны пробить в этой стене брешь и совершить нашествие на другие страны.

Смысл коранического рассказа состоит в том, что все то, благодаря чему совершил свои подвиги великий царь Зу-ль-Карнайн, было даровано ему могущественным Аллахом.

Смерть 
По разным данным был похоронен возле Мекки, либо он умер где-то между Сирией и Мединой и был похоронен на горе Тахама.

Бану Зуль-Карнайн 
Зу-ль-Карнайн особенно почитается группой русских мусульман «Бану Зуль-Карнайн», которые считают его пророком индоевропейских племен, к которым относятся и русские. В июне 2004 года джамаат русских мусульман «Бану Зулькарнайн», совместно с группами «Давгат аль-Ислами» (Омск), Царевококшайская община русских мусульман (Йошкар-Ола) и Культурным центром русских мусульман «Ихлас» (Алма-Ата) объявили об объединении в единую Национальную организацию русских мусульман (НОРМ).

Примечания

Литература 

 
 
 Бертельс Е. Э.. Роман об Александре и его главные версии на Востоке. М.— Л., 1948.